Seediq Bale — четвёртый студийный альбом тайваньской симфоник-блэк-метал-группы Chthonic, выпущенный в октябре 2005 года и переизданный в ноябре 2006 года в США и в феврале 2007 в Европе и Японии.

Этот альбом стал первым, который группа полностью раскрутила и выпустила за пределами Азии. Альбом получил положительные отзывы на нескольких сайтах и в журналах, что позволило группе попасть в состав участников Ozzfest и Wacken Open Air.

В альбоме принимали участие сессионный барабанщик Рино Кийлерих, бывший участник Dimmu Borgir, и бэк-вокалистка Санди Чан. В англоязычных версиях альбома эти участники не упоминаются.

Список композиций

Тайваньская версия

Английская версия

Участники записи

Тайваньская версия 
 Фредди Лим — вокал, эрху
 Jesse Liu — гитара
 Reno Kiilerich — ударные
 Doris Yeh — бас-гитара
 Roger (Su-Nung) — эрху
 Alexia — клавишные
 Sandee Chan — бэк-вокал
 Jan Borsing — звукорежиссёр

Английская версия 
 Freddy, Left Face of Maradou — вокал
 Jesse, the Infernal — гитара
 Doris, Thunder Tears — бас-гитара, бэк-вокал
 Dani, Azathothian Hands — ударные
 Su-Nung, the Bloody String — эрху
 CJ, Dispersed Fingers — клавишные
 Jan Borsing — звукорежиссёр

Примечания 

Альбомы Chthonic